Boersma ist der Familienname folgender Personen:

 Cintha Boersma (* 1969), niederländische Volleyballspielerin
 Emiel Boersma (* 1980), niederländischer Beachvolleyballspieler
 Femke Boersma (* 1935), niederländische Schauspielerin
 Gerard Boersma (* 1976), niederländischer Maler
 Jacob Boersma (1929–2012), niederländischer Politiker
 Jan Boersma (* 1968), Segler von den Niederländischen Antillen
 Phil Boersma (* 1949), englischer Fußballspieler
 Tjeerd Boersma (1915–1985), niederländischer Sprinter